Pulau-Pulau Penyu är öar i Indonesien.   De ligger i provinsen Moluckerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta.

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är november, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Öar i Moluckerna (provins)